Deesberg steht für
 Deesberg, ursprünglicher Name des Amtshausberges bei Vlotho
 Gut Deesberg, Herrenhaus in Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke

Siehe auch:
 Desberg